Иван Васильевич Парамонов (1893—1980) — советский хозяйственный деятель, горный инженер-шахтостроитель, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родился в 1893 году в городе Жиздра Калужской губернии.

Член РКП(б) с 1917 года. Делегат II Всероссийского съезда совнархозов (1918), II и VII Всероссийских съездов Советов. С 1918 года И. В. Парамонов — на хозяйственной работе в уездном совнархозе города Жиздра, затем работал в областных совнархозах Дона и Кубани.

Окончил факультет особого назначения при Уральском горном институте по специальности горный инженер. С 1922 года работал в угольной и горной промышленности: управляющий Анжеро-Судженского рудоуправления, управляющий Черембассом, трестами «Ураласбест», «Челябуголь», «Карагандашахтстрой».

В 1930 году по его инициативе в тресте «Ураласбест» впервые на Урале применена прогрессивная система сдельной оплаты труда. После разукрупнения Уралугля за короткий срок трест «Челябуголь» (1933—1935) ускорил строительство и ввод в эксплуатацию коркинских угольных разрезов, резко усилил механизацию шахт, снизил себестоимость, добился двукратного увеличения добычи угля.

В 1936 году окончил Высшие академические курсы при Всесоюзной промышленной академии.

В апреле 1940 года назначен управляющим трестом «Сталиногорскшахтстрой» (город Сталиногорск). В годы Великой Отечественной войны занимался эвакуацией шахтного оборудования с территории Тульской области и выполнял спецзадания по выводу шахт из строя.

Невыносимо тяжело было выводить из строя шахты, на строительство которых было затрачено столько сил, труда и материальных ценностей. То, что совсем недавно строили, нужно было своими руками разрушать. Но к этой суровой необходимости нас вынудила война.

При подрыве шахты № 30 Донской был тяжело ранен — открытый перелом костей левой голени. После лечения в военном госпитале в Сызрани в августе 1942 назначен заместителем начальника Главшахтстроя. В конце 1943 года снова направлен в Сталиногорск — управляющим тем же трестом, переименованным в «Мосшахтстрой». После освобождения все из 69 действовавших до войны шахт Мосбасса требовали проведения восстановительных работ. Участвовал в восстановлении угольной промышленности Мосбасса, руководил восстановлением вторых очередей крупных шахт и строительство новых шахт.

Работал управляющим трестом «Мостграждануглежилстрой». К январю 1945 года добыча угля превысила довоенный уровень более чем в два раза, в условиях военного времени тресты Москвауголь и Мосшахтстрой ввели в эксплуатацию 11 шахт мощностью 9 500 тонн в сутки.

Позднее (по 1954 год) — заместитель начальника Технического управления по строительству Министерства угольной промышленности СССР.

Персональный пенсионер, жил в Москве. Умер в 1980 году в Москве.

Работы 
Автор ряда работ по науке управления. В частности, его работа «Учиться управлять» выдержала четыре издания и переведена на иностранные языки:
 
 Изд. 3-е., доп. (1977), 4-е изд (1983).

Опубликовал мемуары о Ф. Э. Дзержинском, Г. К. Орджоникидзе, В. М. Бажанове и др.:

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (28 августа 1948)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Уральского горного университета
Персоналии:Новомосковск (Тульская область)
Горные инженеры СССР
Члены КПСС